

Wydarzenia 

 * Wojna Aten przeciwko Samos (440–439 pn.e.)